Ян Филип:
 Филип, Ян (1900—1981) — чешский археолог и кельтолог.
 Филип, Ян (род. 1973) — чешский гандболист.